Дания принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в одиннадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 5 женщины.

Кёрлинг 

Основываясь на выступлениях на Чемпионатах мира по кёрлингу среди женщин 2003, 2004 и 2005 Дания квалифицировала женскую команду как одну из девяти самых рейтинговых.

 Женский турнир — 1 команда из 5 спортсменов

Женщины
 Состав команды

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года